

Geografia 
 Stati Uniti d'America
La Presa – CDP della contea di San Diego, California
La Presa – CDP della contea di Webb, Texas